Gaedicke ist der Name von

 Claus-Lutz Gaedicke (1943–2012), deutscher Bildhauer
 Eugen Gaedicke (bl. 1937), Komponist
 Johann Christian Gaedicke (1763–1837), deutscher Verleger und Buchhändler
 Johannes Gaedicke (1835–1916), deutscher Chemiker und Schriftsteller
 Klaus Gaedicke (* 1936), deutscher Schriftsteller
 Robert Gaedicke (1879–?), deutscher Postbaurat und Architekt
 Sophie Gaedicke (bl 2003–2011), Toningenieurin